Gozlan ist der Familienname von:

 Christine Gozlan (* 1958), französische Filmproduzentin
 Léon Gozlan (1803–1866), französischer Schriftsteller